Označení vz. 24 se může vztahovat na více druhů výzbroje bývalé československé armády:
 pistoli vz. 24 
 pušku vz. 24
 těžký kulomet vz. 24